Ramiro II é um nome comum aos seguintes soberanos:

 Ramiro II de Leão, rei de Leão (931-951)
 Ramiro II de Aragão, rei de Aragão, dito «O Monge» (1134-1137)

Desambiguações de antropônimos